L’appellation de couvent des Minimes peut s'appliquer aux édifices suivants, construits par l'ordre des minimes:

France
 Couvent des Minimes de Chaillot, ancien couvent disparu à Paris à Chaillot proche de la rue Beethoven
 Couvent des Minimes de la Place Royale ancien couvent à Paris, proche de l'actuelle place des Vosges ;
 Couvent des Minimes d'Aubeterre-sur-Dronne en Charente ;
 Couvent des Minimes de Beauregard-l'Évêque, dans le Puy-de-Dôme ;
 couvent des Minimes de Blaye, dans le département français de la Gironde ;
 Couvent des Minimes de Grenoble à Grenoble, dans le département français de l'Isère ;

 Couvent des Minimes de Mane-en-Provence, dans les Alpes-de-Haute-Provence, devenu depuis un Hôtel et Spa 5 étoiles.
 couvent des Minimes de Marignane, dans le département français des Bouches-du-Rhône ;
 Ancien Couvent des Minimes, à Ornans, dans le Doubs
Couvent des Minimes de Perpignan
Couvent des Minimes de Reims, dans la Marne ;
 couvent des Minimes dit « de la Plaine » à Saint-Martin-d'Hères, dans le département français de l'Isère ;
 Couvent des Minimes de la Seigne dans le département français du Doubs.
 Couvent des Minimes de Lille
 Couvent des Grands Minimes du Plessis-lès-Tours

Belgique
 Couvent des Minimes à Anderlecht ;
 couvent des Minimes de Liège, dans la province de Liège ;
 Le couvent attaché à Église Saints-Jean-et-Étienne-aux-Minimes à Bruxelles.

Moravie 
Couvent des Minimes de Vranov construit au  et au .